Le secrétaire d'État à la Maison du roi (également appelé ministre de la maison du roi) est, sous la monarchie, le responsable ministériel du département de la Maison du Roi.

Ancien Régime 
Le secrétaire d'État à la Maison du roi a la haute responsabilité de la Maison du roi, regroupant la maison civile (entre  et ) et la maison militaire, cette dernière relevant cependant pour l'essentiel du secrétaire d'État à la Guerre.

Liste depuis 1570 

 1570 -  : Simon Fizes de Sauve 
 1579 -  : Villeroy Brulard 
 1579 -  : Claude Pinard, seigneur de Comblisy et de Cramailles
  -  : Martin Ruzé, seigneur de Beaulieu 
  -  : Antoine de Loménie (survivancier le )
 17 javier 1638 -  : Henri Auguste de Loménie, sieur de Brienne (survivancier le ) 
  -  : Henri du Plessis-Guénégaud, sieur du Plessis-Belleville 
  -  : Jean-Baptiste Colbert, également contrôleur général des finances 
  -  : Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay (survivancier en 1672)
  -  : Louis Phélypeaux (1643-1727), comte de Pontchartrain 
  -  : Jérôme Phélypeaux, comte de Pontchartrain (survivancier le )
 1715 - 1718 : Louis Phélypeaux (1643-1725), marquis de La Vrillière  (survivancier en 1715)
  -  : Jean Frédéric Phélypeaux, marquis de Maurepas 
  -  : Louis Phélypeaux (1705-1777), marquis (1725) puis duc (1770) de La Vrillière, comte de Saint-Florentin (survivancier le )
  -  : Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes 
  -  : Antoine-Jean Amelot de Chaillou 
  -  : Louis Auguste Le Tonnelier de Breteuil 
  -  : Pierre-Charles Laurent de Villedeuil

Monarchie constitutionnelle 

 -  : François-Emmanuel Guignard, comte de Saint-Priest.

Restauration 

 - : Pierre Jean Casimir, duc de Blacas d'Aulps
 -  : comte de Montalivet, intendant général
 : duc de Richelieu, ministre, qui n'a pas accepté
 -  : comte de Pradel, directeur général du ministère de la Maison du roi
 -   : Jacques Alexandre Law de Lauriston
 -   : Ambroise-Polycarpe de La Rochefoucauld, duc de Doudeauville.

Monarchie de Juillet 

Louis-Philippe n'a pas de maison. Il n'y a donc pas, sous la monarchie de Juillet, de ministre de la maison du roi. En revanche, il y a un intendant général de la liste civile, qui n'est pas membre du gouvernement.

  -  : Camille de Montalivet (intendant provisoire de la dotation de la Couronne)
  -  : Agathon Jean François Fain
  -  : Camille de Montalivet
  -  : Agathon Jean François Fain
  -  : Camille de Montalivet
  -  : Pierre-Marie Taillepied de Bondy
  -   : Camille de Montalivet

Second Empire 

 -  : Achille Fould
 -  : Jean-Baptiste Philibert Vaillant

Notes et références 

Maison du roi
Grand office de la couronne de France